Dromeu de Mantinea, esportista grec 
 Dromeu d'Estimfal, esportista grec